Patička může být:
 Zápatí stránky – spodní část vytištěné stránky
 Patička (informatika) – poslední část přenášených dat obsahující doplňující informace